Pedro II de Sicilia (1305-15 de agosto de 1342) fue rey de Sicilia hasta el año 1342.

Era hijo de Federico II de Sicilia y de Leonor de Anjou. En 1321 su padre le entregó el trono de Sicilia con la intención de invalidar el Tratado de Caltabellotta que preveía el retorno del reino siciliano a la Casa de Anjou.

Se casó con Isabel de Carintia de la que nacieron tres hijos: Luis, Federico y Leonor, quien fue la esposa de Pedro IV el Ceremonioso. 

Su reinado estuvo marcado por las fuertes discrepancias entre el rey y los nobles, como las poderosas familias de los Ventimiglia, los Palisi, Chiaramonte y de Antioquía. En algunos de estos casos, no se consiguió soportar la presión, por lo que el rey se vio obligado a concerderles mayores poderes y algunas de las propiedades reclamadas. Además, estuvo en lucha frecuente con Roberto I de Nápoles, que realizaba incursiones en la isla, y con el papado, que lo censuraba e instigaba revueltas de sus súbditos.

Pedro II murió de forma inesperada el mes de agosto de 1342 en Calascibetta. Su heredero fue su hijo primogénito, Luis de Sicilia, que subió al trono con tan sólo cinco años. La tumba de Pedro II se encuentra en la Catedral de Palermo.

Descendencia 
Sus hijos con Isabel de Carintia fueron:
 Princesa Constanza de Sicilia (Catania, ca. 1324-octubre de 1355).
 Leonor de Sicilia (Catania, 1325-Lérida, 20 de abril de 1375) reina consorte de Aragón, Valencia y Mallorca, tras su casamiento con Pedro IV de Aragón.
 Princesa Beatriz de Sicilia (Corneto, 1326-Heidelberg, 12 de octubre de 1365), casada con Rodolfo II de Wittelsbach, Conde y Príncipe Elector Palatino del Rhin, el 14 de mayo de 1345. Tuvieron 7 hijos, 2 fallecieron de niños.
Princesa Eufemia de Sicilia (Catania, ca. 1330-21 de febrero de 1359).
Princesa Violante de Sicilia (Catania, ca. 1334), fallecida antes de cumplir el año de vida.
Rey Luis de Sicilia (Catania, ca. 1336-16 de octubre de 1356), muere sin descendencia.
Juan de Sicilia (Catania, ca. 1340-22 de junio de 1353).
Rey Federico III de Sicilia, El Simple (Catania, 1 de septiembre de 1341-Mesina, 27 de julio de 1377).
Princesa Blanca de Sicilia (Catania, ca. 1342-1372/74).

Referencias

Enlaces externos 

Reyes de Sicilia de la casa de Aragón
Reyes de Sicilia del siglo XIV
Nacidos en Altofonte
Fallecidos en la provincia de Enna